Deux navires de l'United States Navy ont été nommés Barton en l'honneur du contre-amiral .
 l', un destroyer de classe Benson mis en service le  et coulé pendant la bataille navale de Guadalcanal le  ;
 l', un destroyer de classe Allen M. Sumner mis en service le  et coulé comme cible le .

Homonymie